Bătălia de la Novara se poate referi la:

 Bătălia de la Novara (1500), parte a Războaielor Italice
 Bătălia de la Novara (1513), parte a Războiului Ligii din Cambrai
 Bătălia de la Novara (1849), parte a Primului Război Italian de Independență